Маркел или Маркелл (лат. Markell; англ. Markell) — имя собственное латинского происхождения. Marcellus в переводе с латинского языка — «воинственный», дословно — посвящённый Марсу, римскому божеству войны.

Римское фамильное имя. А. В. Суперанская писала, что является производным от личного имени Маркус.

В позднелатинской транскрипции — Марцелл(Марцел). Производные имена: Маркеллин (Марцеллин), итальянский вариант Марчелло.  От этого имени происходит также фамилия Маркелов.

Некоторые представители

Фамилия 
 Маркелл, Джек (род. 26 ноября 1960) — американский политик, представляющий Демократическую партию.

Имя 
 Маркелл (ум. 22 марта 1663) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вологодский и Белозерский.
 Маркелл (ум. 1698) — епископ Русской церкви, митрополит Казанский и Свияжский (1690—1698).

 Маркелл Анкирский (до 285 — ок. 374) — византийский богослов, епископ Анкирский, участник Анкирского и Никейского соборов.
 Маркелл Апамейский (ум. ок. 389) — священномученик, епископ Апамейский.
 Маркелл Безбородый — агиограф и знаток духовного пения (XVI век).
 Маркелл Маккавей — христианский мученик.
 Маркелл Сиракузский (ум. 68) — священномученик, епископ Сиракузский.
 Маркелл Танжерский — христианский святой, пострадавший в Танжере в 298 году.

 Маркелл (Ветров) (1952—2019) — епископ Русской церкви; епископ Царскосельский, викарий Санкт-Петербургской епархии.
 Маркелл (Михэеску) (род. 1959) — епископ Русской православной церкви, епископ Бельцкий и Фэлештский.
 Маркелл (Попель) (1825—1903) — епископ Русской православной церкви, епископ Полоцкий и Витебский.
 Маркелл (Радышевский) (ум. 1742) — епископ Русской православной церкви, епископ Корельский и Ладожский.
 Маркелл (казн. в 536) — восточноримский военачальник и дукс Нумидии.

См. также 
 Маркелов
 Маркелия (значения)

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения